

Le Conseil départemental (mandature 2015-2021)

Composition

Liste des 42 conseillers départementaux  élus en 2015 

 Vice-Président : Pierre-Jean Verzelen
 Vice-Présidente : Pascale Gruny
 Vice-Présidente : Isabelle Létrillart
 Vice-Présidente : Colette Blériot
 Vice-Président : Pascal Tordeux
 Vice-Présidente : Isabelle Ittelet
 Vice-Président : François Rampelberg

Le conseil général (mandature 2011-2015)

Composition

Liste des 42 conseillers généraux élus en 2008 ou 2011

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Politique dans l'Aisne
 Élections départementales françaises de 2015Élections départementales de 2015 dans l'Aisne
 Élections cantonales françaises de 2011Élections cantonales de 2011 dans l'Aisne
 Élections cantonales françaises de 2008Élections cantonales de 2008 dans l'Aisne
 :Catégorie:conseiller général de l'Aisne

Liens externes 

Aisne
Conseillers departementaux